Magia – czary
 Magia – rodzaj pluskwiaków

 Muzyka
 Magia – album Shakiry
 Magia – album Álvaro Solera
 Magia – singel Shakiry
 Magia – singel zespołu Kalafina
 Magia – singel Álvaro Solera

Zobacz też